Mike Carroll est un nom partagé par plusieurs personnalités :
 Mike Carroll (1975-), le skateboarder professionnel.
 Mike Carroll, officiellement Michael Carroll (1981-), le joueur de rugby à XV irlandais.